Pianissimo – annotazione usata nelle partiture musicali
Pianissimo – silloge poetica di Camillo Sbarbaro
Pianissimo – cortometraggio di animazione diretto da Carmen D'Avino, che ha vinto il Premio Oscar 1964